Adefarasin ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Adetunji Adefarasin (1921–1989), nigerianischer Jurist
 Remi Adefarasin (* 1948), britischer Kameramann